Jota har flere betydninger:

 Jota - et græsk bogstav
 JOTA - forkortelse for Jamboree On The Air/Internet, et spejderarrangement
 Jota Aviation - et britisk flyselskab

Personer 
 Diogo Jota, portugisisk fodboldspiller
 Jota (født 1991), spansk fodboldspiller
 Jota (født 1999), portugisisk fodboldspiller